Четыре корабля ВМС США были названы USS Vincennes в честь города Винсеннес, Индиана.

 USS Vincennes (1826) — 18-пушечный парусный шлюп, в составе флота с 1826 года. Первый корабль ВМС США, совершивший кругосветное плавание.
 USS Vincennes (CA-44) — тяжёлый крейсер типа «Нью-Орлеан». В строю с 1937 года, потоплен в бою у острова Саво 9 августа 1942 года.
 USS Vincennes (CL-64) — лёгкий крейсер типа «Кливленд». В строю с 1944 года, после окончания Второй мировой войны выведен из состава флота (10 сентября 1946 года), исключен из списков флота 1 апреля 1966 года. Потоплен как корабль-мишень.
 USS Vincennes (CG-49) — ракетный крейсер типа «Тикондерога». В строю с 1985 года. 3 июля 1988 года сбил иранский пассажирский авиалайнер. Выведен из состава флота 29 июня 2005 года.